Джеймс Ли Ирвин (;род. 12 сентября 1978 года, Хантингтон-Бич, Калифорния, США) — американский профессиональный боец смешанных единоборств. Выступает с 2003 года, известен своими выступлениями под такими организациями, как UFC, Strikeforce, WEC и KSW. Являлся чемпионом WEC в тяжёлой весовой категории.

Титулы и достижения 
 Ultimate Fighting Championship
 Обладатель премии «Лучший бой вечера» (один раз) против Гектора Рамиреса</small>
 Обладатель премии «Лучший нокаут вечера» (один раз) против Хьюстона Александра</small>
 World Extreme Cagefighting
 Чемпион WEC в тяжёлом весе (один раз)
 Две успешные защиты титула
 Rebel Fights
 Чемпион Rebel Fights в тяжёлом весе (один раз)

Статистика в MMA 

|-
|Поражение
|align=center| 17–10 (2)
|Скотт Роза
|Техническим нокаутом	(удары коленями и руками)
|GC: Star Wars
|
|align=center| 2
|align=center| 1:35
|Сан-Джасинто, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center| 17–9 (2)
|Майк Лэфлэр
|Сабмишном	(рычаг локтя)
|GC: Ringside
|
|align=center| 1
|align=center| 1:22
|Линкольн, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center| 16–9 (2)
|Джовэнти Дэвис
|Нокаутом	(удары)
|GC: Bombs Away
|
|align=center| 1
|align=center| 1:34
|Сан-Джасинто, Калифорния, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 15–9 (2)
|Мамед Халидов 
|Сабмишном	(рычаг локтя)
|KSW 15: Contemporary Gladiators
|
|align=center| 1
|align=center| 0:33
|Варшава, Польша
|
|-
|
|align=center| 15–8 (2)
|Майк Крисмен
|Без результата	(Запрещённый удар каленом в голову)
|GC: Young Guns 4
|
|align=center| 1
|align=center| 3:32
|Элко, Невада США
|
|-
|Поражение
|align=center| 15–8 (1)
|Хорхе Оливейра
|Сабмишном	(удушение треугольником и рычаг локтя)
|TPF 7
|
|align=center| 1
|align=center| 1:33
|Лемор, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center| 15–7 (1)
|Энджел ДеАнда
|KO (удар)
|Rebel Fights: Domination
|
|align=center| 1
|align=center| 1:42
|Розвилл, Калифорния США
|
|-
|Поражение
|align=center| 14–7 (1)
|Игорь Покраяц 
|Сабмишном	(удушение сзади)
|UFC Live: Jones vs. Matyushenko
|
|align=center| 1
|align=center| 2:29
|Сан-Диего, Калифорния, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 14–6 (1)
|Алессио Сакара 
|Техническим нокаутом	(удар)
|UFC Live: Vera vs. Jones
|
|align=center| 1
|align=center| 3:01
|Брумфилд, Колорадо, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 14–5 (1)
|Андерсон Силва
|KO (удары)
|UFC: Silva vs. Irvin
|
|align=center| 1
|align=center| 1:01
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center| 14–4 (1)
|Хьюстон Александр 
|Нокаутом	(удар супермена)
|UFC Fight Night 13
|
|align=center| 1
|align=center| 0:08
|Брумфилд, Колорадо, США
|
|-
|Победа
|align=center| 13–4 (1)
|Луис Кане 
|Дисквалификацией (запрещённый удар коленом)
|UFC 79
|
|align=center| 1
|align=center| 1:51
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 12–4 (1)
|Тиагу Силва
|Техническим нокаутом (травма колена)
|UFC 71
|
|align=center| 1
|align=center| 1:06
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center| 12–3 (1)
|Гектор Рамирес
|Техническим нокаутом (удары по корпусу и локтями)
|UFC 65
|
|align=center| 2
|align=center| 2:36
|Сакраменто, Калифорния, США
|Лучший бой вечера.
|-
|Победа
|align=center| 11–3 (1)
|Гари Лэфрэнчи
|Сабмишном	(рычаг локтя)
|Valor Fighting: Showdown at Cache Creek II
|
|align=center| 1
|align=center| 1:47
|Брукс, Калифорния, США
|
|-
|
|align=center| 10–3 (1)
|Бобби Саутворт
|Без результата	(оба бойца выпали из клетки)
|Strikeforce: Revenge
|
|align=center| 1
|align=center| 0:17
|Сан-Хосе, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center| 10–3
|Уильям Хилл
|Решением	(единогласным)
|IFC: Caged Combat
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Сакраменто, Калифорния, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 9–3
|Лодун Синкейд
|Решением	(единогласным)
|WEC 19
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Лемор, Калифорния, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 9–2
|Стефан Боннар
|Сабмишном	(кимура)
|UFC Fight Night 3
|
|align=center| 1
|align=center| 4:30
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center| 9–1
|Терри Мартин
|Нокаутом (удар коленом в прыжке)
|UFC 54
|
|align=center| 2
|align=center| 0:09
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center| 8–1
|Даг Маршалл
|Нокаутом (удар коленом)
|WEC 15
|
|align=center| 2
|align=center| 0:45
|Лемор, Калифорния, США
|
|-
|Поражение
|align=center| 7–1
|Майк Кайл
|Нокаутом (удар)
|UFC 51
|
|align=center| 1
|align=center| 1:55
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center| 7–0
|Хассан Ушани
|Нокаутом (удар)
|WEC 12
|
|align=center| 1
|align=center| 2:27
|Лемор, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center| 6–0
|Джоди Пофф
|TKO (удары)
|WEC 11
|
|align=center| 1
|align=center| 1:44
|Лемор, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center| 5–0
|Бо Кантрелл
|Нокаутом (удары)
|GC 24
|
|align=center| 1
|align=center| 2:39
|Хопленд, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center| 4–0
|Скотт Смит
|Нокаутом (удар)
|GC 22
|
|align=center| 1
|align=center| 2:21
|Колуса, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center| 3–0
|Пит Верв
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|GC 20
|
|align=center| 1
|align=center| 5:00
|Колуса, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center| 2–0
|Аллен Сковилл
|Сабмишном (рычаг локтя)
|GC 18
|
|align=center| 1
|align=center| 2:42
|Колуса, Калифорния, США
|
|-
|Победа
|align=center| 1–0
|Бо Кантрелл
|Техническим нокаутом (удары)
|GC 16
|
|align=center| 1
|align=center| 2:54
|Колуса, Калифорния, США
|

См. также 
Смешанные боевые искусства

Примечания 

Чемпионы WEC
Бойцы смешанных единоборств США
Родившиеся в Хантингтон-Бич
Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Выпускники Тихоокеанского университета Азусы